Michael Edward Hutchinson (né le  à Barrie en Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but. Il évolue actuellement dans la Ligue nationale de hockey avec les Maple Leafs de Toronto.

Biographie 
Michael Hutchinson a joué quatre saisons en tant que junior dans la Ligue de hockey de l'Ontario. Il a joué trois saisons avec les Colts de Barrie puis une dernière avec les Knights de London. Au terme de sa deuxième saison dans la Ligue de hockey de l'Ontario, il est repêché au  par les Bruins de Boston en troisième ronde du repêchage d'entrée dans la LNH 2008. Il joue sa première saison professionnelle en 2010-2011 en jouant avec les deux clubs-écoles des Bruins, les Bruins de Providence de la LAH et les Royals de Reading de l'ECHL. Après trois saisons passées dans l'organisation des Bruins, Hutchinson signe en  un contrat avec les Jets de Winnipeg. Au cours de la saison 2013-2014, il fait ses débuts dans la LNH avec les Jets en jouant trois matchs. Du côté de la LAH, il parvient à mener les IceCaps de Saint-Jean jusqu'en finale de la Coupe Calder.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2003-2004 || Chargers de Mississauga || LHJO || 6 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 2 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2006-2007 || Crushers d'Orangeville || LHJO || 8 || 1 || 4 || 0 || 289 || 24 || 4,99 || 86,4 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 ||  || 1 || 1,33 || 94 || 0 || 0
|-
| 2006-2007 || Colts de Barrie || LHO || 14 || 8 || 3 || 0 || 768 || 27 || 2,11 || 93,4 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Colts de Barrie || LHO || 32 || 12 || 15 || 4 ||  || 92 || 3,02 || 91,2 || 1 || 0 || 8 || 4 || 4 ||  || 22 || 2,64 || 94,1 || 1 || 2
|-
| 2008-2009 || Colts de Barrie || LHO || 38 || 15 || 20 || 1 ||  || 108 || 3,02 || 91,5 || 5 || 2 || 3 || 0 || 2 || 112 || 10 || 5,37 || 87,2 || 0 || 0
|-
| 2009-2010 || Knights de London || LHO || 46 || 32 || 12 || 2 ||  || 127 || 2,86 || 91,3 || 3 || 0 || 12 || 7 || 4 || 686 || 47 || 4,11 || 87 || 0 || 0
|-
| 2010-2011 || Bruins de Providence || LAH || 28 || 13 || 10 || 1 ||  || 77 || 3,13 || 90,4 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Royals de Reading || ECHL || 18 || 9 || 5 || 4 ||  || 50 || 2,86 || 91,8 || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Bruins de Providence || LAH || 29 || 13 || 14 || 1 ||  || 66 || 2,36 || 92,7 || 3 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Royals de Reading || ECHL || 2 || 1 || 1 || 0 || 120 || 7 || 3,5 || 91,5 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Bruins de Providence || LAH || 30 || 13 || 13 || 3 ||  || 67 || 2,3 || 91,4 || 3 || 0 || 2 || 0 || 0 || 49 || 1 || 1,22 || 93,8 || 0 || 0
|-
| 2013-2014 || Reign d'Ontario || ECHL || 28 || 22 || 4 || 2 ||  || 58 || 2,08 || 92,1 || 3 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || IceCaps de Saint-Jean || LAH || 24 || 17 || 5 || 1 ||  || 53 || 2,3 || 92,3 || 3 || 0 || 21 || 12 || 9 || 1290 || 42 || 1,95 || 93,8 || 3 || 2
|-
| 2013-2014 || Jets de Winnipeg || LNH || 3 || 2 || 1 || 0 || 183 || 5 || 1,64 || 94,3 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Jets de Winnipeg || LNH || 38 || 21 || 10 || 5 ||  || 85 || 2,39 || 91,4 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Jets de Winnipeg || LNH || 30 || 9 || 15 || 3 ||  || 75 || 2,84 || 90,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Jets de Winnipeg || LNH || 28 || 9 || 12 || 3 ||  || 67 || 2,92 || 90,3 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018||Moose du Manitoba ||LAH||26||17||5||4||||54||2,08||93,5||2||2 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018||Jets de Winnipeg ||LNH||3||2||1||0||129||7||3,26||92,7||0||0 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019||Panthers de la Floride||LNH || 4 || 1 || 1 || 2 || 201 || 14 || 4,18 || 83,9 || 0 || 0 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019||Thunderbirds de Springfield||LAH||8|| 2 || 5 || 1 || 433 || 24 || 3,33 || 90,6 || 0 || 0 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019||Maple Leafs de Toronto||LNH|| 9 || 3 || 4 || 2 || 497 || 27 || 3,27 || 88,7 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019||Marlies de Toronto||LAH|| 23 || 14 || 7 || 1 ||  || 59 || 2,70 || 91 || 2 || 0 || 2 || 0 || 1 || 77 || 5 || 3,88 || 82,1 || 0 || 0
|-
| 2019-2020|| Maple Leafs de Toronto ||LNH|| 15 || 4 || 9 || 1 || 787 || 48 || 3,66 || 88,6 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020|| Marlies de Toronto ||LAH|| 4 || 3 || 1 || 0 || 242  || 8 || 1,98 || 94,3 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Avalanche du Colorado ||LNH || 16 || 5 || 9 || 1 ||  || 49 || 3,47 || 88,8 || 1 ||  || 4 || 2 || 1 || 197 || 9 || 2,75 || 91 || 0 || 
|-
| 2020-2021 ||Marlies de Toronto || LAH || 2 || 2 || 0 || 0 || 119 || 2 || 1,01 || 97,5 || 1 || 0 ||  - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 8 || 4 || 2 || 1 || 422 || 17 || 2,42 || 91,9 || 1 || 0 ||  - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||  || 
|-
| 2021-2022 || Marlies de Toronto || LAH ||  ||

Références 

Naissance en mars 1990
Naissance à Barrie
Joueur canadien de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Choix de repêchage des Bruins de Boston
Joueur des Colts de Barrie
Joueur des Knights de London
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Royals de Reading
Joueur du Reign d'Ontario (ECHL)
Joueur des IceCaps de Saint-Jean (2011-2015)
Joueur des Jets de Winnipeg
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Thunderbirds de Springfield
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur de l'Avalanche du Colorado